Sofia av Spanien, född Sofía de Borbón y Ortiz den 29 april 2007 i Madrid, Spanien, är spansk infantinna. Hon är kung Felipe och drottning Letizias yngsta dotter. Hon har en äldre syster, Leonor. 

Sofia gjorde sitt första offentliga framträdande vid mottagandet av det spanska fotbollslandslaget efter vinsten i VM 2010.

Anfäder

Källor

Externa länkar 

Kvinnor
Spanska prinsessor
Huset Bourbon
Födda 2007
Levande personer
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Maria-Lovisaorden
Mottagare av Spanska Sjöförtjänstorden
Mottagare av Spanska Militärförtjänstorden